Professional Graphics Controller – karta graficzna
 Principal Galaxies Catalogue – katalog astronomiczny